Il doppio  dello  Status Athens Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marc López e Gabriel Trujillo Soler erano i detentori del titolo.

Trujillo Soler non ha partecipato. López ha fatto coppia con Leonardo Azzaro, ma ha perso nel 2º turno contro Rameez Junaid e Philipp Marx.

Junaid e Marx hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Jesse Huta Galung e Rui Machado.

Teste di serie

 Rameez Junaid /  Philipp Marx (campioni)
 Philipp Oswald /  Jean-Claude Scherrer (quarti di finale)

 Jamie Delgado /  Jamie Murray (quarti di finale) 
 Alessandro Motti /  Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Status Athens Open 2009